Place:
 Plac Solny we Wrocławiu
 Plac Solny w Bydgoszczy
Rynki:
 Rynek Solny w Nysie

Solny